

Cinema 
 The Blood Brothers (Chi ma) – film del 1973 diretto da Cheh Chang
 Blood Brothers – film del 1993 diretto da Bruce Pittman
 Blood Brothers – documentario dedicato a Bruce Springsteen e la E Street Band del 1996
 Blood Brothers – film del 2007 diretto da Alexi Tan

Musica 
 The Blood Brothers – gruppo musicale statunitense
 Blood Brothers – EP di Bruce Springsteen e della E Street Band del 1996
 Blood Brothers – album di Necro & Ill Bill del 2007
 Blood Brothers – album dei Rose Tattoo del 2007
 Blood Brothers – mixtape di The Game e Lil Wayne del 2008
 Blood Brothers – album dei Blind Channel del 2018

Teatro 
 Blood Brothers (Fratelli di Sangue) – musical di Willy Russell

Televisione 
 Blood Brothers – episodio di Conan
 Blood Brothers – episodio della seconda stagione di CSI: Miami
 Blood Brothers – episodio della quinta stagione di Falcon Crest
 Blood Brothers (Giocando con il passato) – episodio della quarta stagione di MacGyver
 Blood Brothers – episodio di Il nuovo Fred e Barney Show
 Blood Brothers – episodio della prima stagione di Oltre i limiti
 Blood Brothers – episodio della prima stagione di Roswell
 Blood Brothers – film tv del 2011 diretto da Peter Andrikidis

Pagine correlate 
 Blood Brother